«Искусство ради искусства» () — концепция, подчеркивающая автономную ценность искусства и рассматривающая озабоченность моралью, пользой, реализмом и дидактикой как не имеющую отношения и даже вредную для художественных качеств произведения.

История 
Во Франции фраза «искусства ради искусства» впервые появилась в печати в 1833 году, однако раньше эту концепцию популяризировали мадам де Сталь в своем эссе «О Германии» (1813) и Виктор Кузен (1792—1867) в лекциях по философии в Сорбонне «Об истине, красоте и благе» (1816—1818; опубликованы в 1836). Главным литературным приверженцем стал Теофиль Готье, особенно в предисловии к своему роману «Мадемуазель де Мопен» (1835). Исследования «искусства ради искусства», такие как работа Кассаня, концентрируются на литературном движении эпохи Второй Империи, которое включало Шарля Бодлера, Теофиля Готье, Эдмона и Жюля де Гонкур и поэтов-парнасцев. В Англии в первой трети 19 века появляется концепция свободного от политики искусства в творчестве художников-прерафаэлитов. Их творческие принципы сложились под влиянием Д. Рескина и писателя У. Суинберна. По их мнению, главной особенностью подлинного искусства является «живая вера», которая была в искусстве средних веков, но со временем была утрачена.

Применение термина по отношению к художественной критике и визуальным искусствам — тема не слишком разработанная, но данный термин, кажется, использовался достаточно широко по отношению стилистически противоположным мастерам. Слоан связывал его с Эдуардом Мане и его кругом: живопись Мане технически была новаторской, трактовка сюжетов — морально нейтральной; его защищал Эмиль Золя в L’Evenement в 1866 году: «Он не умеет петь или философствовать, но он знает, как нужно писать картины, — и этого достаточно». Художники-академисты 1840-х годов, включая Поля Бодри, Уильяма Бугро, Александра Кабанеля и Жана-Леона Жерома, вероятно, также разделяли идеи «искусства ради искусства»: они противостояли реализму и культивировали «чистое искусство» и «стиль»; благодаря этому их поддерживал Готье.

В Англии фраза «искусство ради искусства» появилась у Алджернона Суинбёрна в эссе «Уильям Блейк» (1868) и у Уолтера Патера в обзоре поэзии Морриса в «Вестминстерском обозрении» (октябрь 1868 года). Часть этого обзора стала заключением к его влиятельнейшим «Очеркам истории Ренессанса» (1873) — ключевой работе британского эстетизма.

Концепция Эстетизма была принесена в Великобританию из Франции в 1860-е годы Фредериком Лейтоном, Алджерноном Суинберном и Джеймсом Уистлером. Она распространилась в кругу тесно связанных между собой художников, поэтов и критиков, центром которого были Уистлер и Данте Габриэль Россетти; в 1860-е годы эта концепция казалась скандальной и авангардистской. Те, кто поддерживал принцип «искусства ради искусства», считали, что художественные качества произведения искусства заключены в его формальной организации, а не в сюжете. Поэтому «эстетическая» живопись была скорее декоративной благодаря композиции и гармонии цветов и — часто — благодаря изображению богато орнаментированных поверхностей и предметов роскоши.

«Экзотика», ассоциировавшаяся с «искусством ради искусства», вышла из моды к концу XIX века, но эстетизм повлиял на развитие формальной школы искусствознания XX века и способствовал широкому признанию идеи автономности искусства. В частности, идею искусства для искусства (l’arte per l’arte) отстаивал Бенедетто Кроче.

Art for art (течение в современном искусстве) 
«Искусство ради искусства» (ориг. англ. Art for art) — одно из новых течений в современном искусстве, которое объединяет художников из Европы и Америки, работающих в разных стилях и техниках, но придерживающихся сходной идеологии, в основе которой полагается идея ценности предмета искусства как акта творения и самовыражения. Приверженцы этого движения рассматривают произведение искусства как независимый от личности его создателя самодостаточный продукт творчества и отрицают влияние социальной значимости имени автора произведения на его ценность. Исходя из этого, движение основывается на принципе анонимности. Художники скрывают свои настоящие имена и персональные данные под псевдонимами, так что судить о них можно только по предметам их творчества. Это связывается с сознательным отказом от элитарности искусства и возвращению к его декоративно-эстетической функции.
«Официально» термин «Art For Art», обозначающий данное объединение независимых художников, был введён в 2016 году как название выставки современного искусства в Монако, хотя само движение возникло гораздо раньше.

Художники, относящие себя к данному движению: Гарри Карлсон (Harry Carlson), Джон Атвуд (John Atwood), Берта Делизи (Bertha Delisi), Элис Циммерман (Alice Zimermann), Патрик Дюшан (Patrick Duchamp) и др.

Направление связано с такими течениями, как :en:Urban art, Стрит Арт, Видео-арт, Перформанс, Видеоигровое искусство и др.

Выставка собрания художников этого направления, принадлежащего Gallery Cart Art Foundation, прошла в Москве 21-28 октября 2018 года и привлекла большое внимание светской публики и прессы (о ней писали в таких журналах и газетах, как Cosmopolitan, Art Newspaper Russia, OK magazine, Glamour, Большая Москва, Ревизор.ru, The Village, World Podium, The World, Design Chat, The Vander lust etc.).

Выставки:

 Монако, 2016
 Брюссель, BFAF, 2017
 Люксембург, ART3F, 2017
 Москва, RA&AF, 2018

Примечания

Литература 
 
 
 Зенкин С. Н. Теофиль Готье и «искусство для искусства» // Зенкин С. Н. Работы по французской литературе. — Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999, с. 170—200
 Pater W. Studies in the History of the Renaissance. L, 1873
 Cassagne A. Le theorie de l’art pour l’art en France chez les derniers romantiques et les premier realists. Paris, 1900
 Egan, R.F. The Genesis of the Theory of «Art for Art’s Sake» in Germany and England\\ Smith Studies in Modern Languages, 4(1921), p. 5-61; 3 (1924), p. 1-33.
 Sloane, J.C. French Painting between Past and Present: Artists, Critics and traditions from 1848 to 1870. Princeton, 1951
 Wilcox, J. The Beginnings of l’art pour l’art // Journal of Aesthetics and Art Criticism, 2 (1952-3), p. 360-77
 Lambourne, L. The Aesthetic Movement. L., 1996.
 http://www.bfaf.be/en/exhibitors/gallery-cart-art-foundation/
 http://www.luxartfair.com/index.php/en/galleries/item/706-gallery-cart

Искусствоведение